Ра́удсепп () — эстонская фамилия. Известные носители:
 Раудсепп, Андреас (род. 1993) — эстонский футболист, полузащитник.
 Раудсепп, Кирилл Дмитриевич (1915—2006) — советский эстонский дирижёр.
 Раудсепп, Михаил Яковлевич (1920—1995) — хирург, заслуженный врач РСФСР (1964).
 Раудсепп, Хуго (1883—1952) — эстонский советский писатель.
 Раудсепп, Юри (1922—2010) — советский военный, генерал-майор.
 Раудсепп, Юхан (1896—1984) — эстонский скульптор, член Союза художников СССР.